Phineas puede referirse:

 Phineas Flynn, personaje ficticio protagonista de la serie original de Disney Channel Phineas y Ferb.Es el hermano mellizo de Ferb y su hermana mayor es Candace.
 Phineas Gage caso médico famoso del siglo XIX que sufrió severos en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal.